Schaban steht für:

 der achte islamische Monat, siehe Schaʿbān 

Schaban ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 al-Kamil Schaban I., ägyptischer Mamlukensultan (reg. 1345–1346)
 al-Aschraf Schaban II., ägyptischer Mamlukensultan (reg. 1363–1377)
 Zaina Schaban (* 1988), jordanische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Şaban
 Shaaban
 Shaban